ТШЭ — многозначная аббревиатура:
 ТШЭ — термоштанга электронная
 ТШЭ — твердомер резин и пластмасс по Шору
 ТШЭ — термошкаф с обогревом

См. также 
  — аббревиатура латиницей